Bastida ist der Familienname folgender Personen:

 José Bastida (1936–2012), spanischer Schauspieler
 Sergio Bastida (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Xiye Bastida (* 2002), mexikanisch-chilenische Klimaaktivistin

Bastida oder La Bastida ist der Name folgender Orte:

 Bastida de’ Dossi, eine Fraktion der italienischen Gemeinde Cornale e Bastida in der Provinz Pavia, Region Lombardei
 Bastida Pancarana, Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien
 La Bastida (Salamanca), Spanien
 La Bastida de Sent Pèire, Frankreich

Siehe auch:
 Bastide (Begriffsklärung)
 Bastidas